Les Aeternae étaient une race de créatures légendaires décrites dans les voyages d'Alexandre le Grand.

Description 
Pendant que l'armée d'Alexandre passait les plaines du nord de l'Inde, ils auraient rencontré les Aeternae, qui ont tué certains des hommes d'Alexandre. Les Aeternae ont été décrits comme tuant et blessant des ennemis avec « des protubérances osseuses et en dents de scie jaillissant de leurs têtes ».

Notes et références 

Créature légendaire
Alexandre le Grand
Campagne militaire d'Alexandre le Grand